Ринок збуту - в широкому сенсі - будь-який економічний простір для пропозиції товарів і послуг, що є кінцевою метою господарської діяльності підприємства.

Ринок збуту товарів (послуг) - аналітичний розділ бізнес-плану, який дозволяє на основі результатів аналізу можливостей діючих ринків, попиту на продукцію (послуги) фірми визначити сегменти ринку, прийнятні для продукції фірми, зумовити можливі ніші, оцінити потенційну ємність ринків, плановану і фактичну величину обсягу реалізації та виручку.

Ринок реального товару — ринок, на якому ведеться торгівля реальним товаром на відміну від ф’ючерсної біржі. На Р. р. т. укладають угоди як з негайним постачанням («спот»), так і з постачанням на термін, у майбутньому. Форми організації Р. р. т.   — аукціон, довгостроковий контракт, «телефонно-телексний ринок», разова угода, тендер, біржа реального товару і т. п.

Потенційний ринок — сукупність покупців, які виявляють зацікавленість до певного товару або послуги.

Ринок внутрішній — сфера товарного обміну, обмежена державними кордонами; сукупність економічних відносин товаровиробників і споживачів у частині реалізації товару.

Класифікація
Товарні ринки розрізняються за характером кінцевого використання товару. За такою ознакою виділяють: 
ринок споживчих товарів, 
ринок товарів виробничого призначення, 
ринок послуг. 

Всі вони далі можуть класифікуватися за рядом ознак. Так, ринок споживчих товарів диференціюється за їх конкретними типами (наприклад, продовольчих та непродовольчих), товарними групами (взуття, одягу, електропобутових товарів та ін.), товарними підгрупами (ринок шкіряного, гумового, валяного взуття) і т.д. Специфіка дослідження ринку споживчих товарів пов'язана з тим, що вони розраховані на безліч індивідуальних споживачів. Велика увага в таких дослідженнях приділяється вивченню смаків, запитів, уподобань і поведінки споживачів. 

Характерною особливістю товарів виробничого призначення (сировина, напівфабрикати, обладнання тощо) є їх тісний зв'язок з виробничим процесом. Особливе значення в дослідженнях подібних ринків надається вивченню взаємозв'язків потенційних покупців і виробників товарів. 

Ринок послуг є одним з найбільш перспективних і охоплює широкий спектр діяльності: від транспорту, туризму, зв'язку до страхування, кредитування, освіти. Загальне, що об'єднує різні види трудової діяльності з надання послуг, - це виробництво таких споживчих вартостей, які переважно не набувають упредметненої форми. Ринок послуг має ряд специфічних рис, які визначають особливий підхід до маркетингової діяльності.

Див. також 
Споживчий ринок

Посилання 
Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту 
Бізнес-терміни
Маркетинг
Ринки